Ово је списак Мађарских суперстогодишњака.

Најстарији људи у историји Мађарске (110+)

Најстарији Мађарски емигранти (110+)

Види још 
 Суперстогодишњаци 
 Европски суперстогодишњаци
 Балкански суперстогодишњаци
 Најстарији људи у Црној Гори
 Најстарији људи у Хрватској
 Најстарији људи у Србији
 Најстарији људи у Јапану
 Најстарији људи у Пољској
 Најстарији људи у Северној Македонији
 Најстарији људи у Босни и Херцеговини
 Најстарији људи на Косову и Метохији
 Списак потврђених најстаријих људи
 Списак најстаријих живих људи

Извори

Стогодишњаци
Суперстогодишњаци